Борис Александрович Улитин (ур. Винер; род. 17 декабря 1939, Ленинград) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист Российской Федерации (1993).

Биография 
Родился 17 декабря 1939 года.

В 1961 году окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского.

С 1961 по 1976 годы работал в Ленинградском театре комедии.

В 1977—1982 годах — актёр Театра имени Ленсовета.

С 1984 года — вновь в труппе Театра комедии.

Фильмография 
  — Каин XVIII — Авель
  — Человек-невидимка — Гоулд, учитель
  — Захудалое королевство — Трактирщик
  — Поздние свидания — мужчина на похоронах
  — Destino (telenovela) — все мужские роли
  — Третий дубль —  гость
  — Ты у меня одна  — капитан медицинской службы 
  — Подлинная история поручика Ржевского — дворецкий Ржевских
  — Клеймо
  — Чужой район — Борис Борисович
  — Время Синдбада — Александров
  — Ленинград 46 — продавец пластинок

Награды и заслуги 
 1993 — Заслуженный артист Российской Федерации
 2004 — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 2009 — Орден Дружбы

Примечания

Литература 
 Борис Улитин
 АВТОР: «Улитин, Борис Александрович»
 Артист Театра комедии имени Акимова Борис Улитин отмечает 75-летие
 Эфир — 10-10-2014 года Пулковский меридиан (17:10)

Лауреаты премии «Золотой софит»
Персоналии:Театр Комедии
Персоналии:Театр им. Ленсовета
Выпускники Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского